Lamontville Golden Arrows FC sau simplu Golden Arrows ( în română: Săgețile de Aur ), este un club de fotbal profesionist din Africa de Sud cu sediul în Durban, care evoluează în Premier Soccer League.

Istoria Clubului

Palmares

Cupe
Cele mai mari realizări obținute de  în cupele naționale.

Referințe

Legături externe
 Premier Soccer League
 PSL Club Info
 South African Football Association
 Confederation of African Football

Fondări în 1943
Cluburi de fotbal din Africa de Sud